Ручьевая — название населённых пунктов в России:

 Ручьевая — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Ручьевая — деревня в Селижаровском районе Тверской области.